

Села 
 Павлівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Лозуватська сільська громада
 Павлівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Вакулівська сільська громада (в минулому — Софіївський район)